Jordi Rubió i Balaguer, bibliotecari, filòleg i historiador català
 Joe Biden (del seu nom sencer Joseph Robinette Biden), polític i president dels Estats Units
 James River Bridge, pont a la zona de Newport News de Virgínia, als Estats Units
 Johannesburg Review of Books, revista de literatura publicada a Johannesburg, a Sud-àfrica
 jrb també és el codi ISO 639-3 del judeoàrab, nom general dels dialectes de l'àrab utilitzats pels jueus